Миклош (Николай, Николаус) III Антал, князь Эстерхази (; 25 июня 1817, Регенсбург — 28 января 1894, Вена, Австро-Венгрия) — венгерский князь, член династии Эстерхази. Сын князя Пала III Антала, после смерти которого в 1866 году возглавил семейство Эстерхази, и Марии Терезии Турн-унд-Таксис.

Биография 

Эстерхази, или Эстергази-Галанта (венг. Esterházy de Galántha), были крупнейшими частными землевладельцами Венгрии при Габсбургах. Первоначально имения Эстерхази находились в Галанте (ныне Словакия). Богатство рода было обусловлено приверженностью царствующему дому и католицизму. Семейству принадлежали огромные земельные владения. Например, в начале XIX века князьям Эстерхази принадлежали 29 имений, в том числе, 60 городов и городков и 400 деревень в основном в Венгрии. В 1626 году император Священной Римской империи сделал их графами, а с 1712 года глава рода носил княжеский титул. В отличие от других венгерских князей-магнатов (таких как Баттьяни или Пальфи), Эстерхази были медиатизованы, то есть считались равнородными европейским монархам.

Миклош III Антал был 9-м князем Эстерхази-Галанта. Ранние годы Миклош провёл не в родовом дворце Эстерхази в Венгрии, а в Лондоне, где его отец был имперским послом. В британской столице юноша познакомился со своей будущей женой Сарой Фредерикой Кэролайн Чайлд Вильерс (1822—1853), дочерью виконта Джорджа Чайлда Вильерса, 5-го графа Джерси, родственника Джорджа Вильерса, 1-го герцога Бекингема. Жена М. Эстерхази умерла в 1853 году, оставив ему троих детей.

После возвращения на родину Миклош поступил на службу к австрийскому императору Францу Иосифу I и в 1854 году сопровождал его в поездках по Венгрии и Трансильвании. В 1862 году был награждён высшим орденом Габсбургской монархии — орденом Золотого руна.

В 1866 году он стал князем Эстерхази-Галанта и получил майорат. Однако из-за огромных долгов семьи и надвигающейся несостоятельности в 1865 году при посредничестве австрийского императора был вынужден согласиться на принудительное управление его активами и имуществом (секвестр).

Чтобы покрыть хотя бы часть долгов, М. Эстерхази в 1874 году продал Королевству Венгрия часть семейной картинной галереи. Эти экспонаты до сих пор являются основой Венгерской национальной галереи.

Примечания

Ссылки 
 Esterházy III Miklós

Эстерхази